Сэм Джаффе (;  — ) — американский актёр театра, кино и телевидения. Обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за роль дока Эрвина Риденшнайдера в фильме «Асфальтовые джунгли» (1950). Также известен по работам в лентах «Ганга Дин» (1939), «День, когда остановилась Земля» (1951) и «Бен-Гур» (1959).

Биография 
Сэм Джаффе родился под именем Шалом Джаффе в семье русских евреев Хейды (Ады) и Барнетта Джаффе в Нью-Йорке. Его мать до переезда в США была актрисой театра на идиш в Одессе, а отец — ювелиром. Он был младшим из четырёх детей, брата и сестёр звали Авраам, Софи и Энни. Будучи ребёнком, Джаффе участвовал в театральных постановках на идише с матерью, которая после приезда в Америку стала популярной актрисой водевилей. Учился на инженера в нью-йоркском Сити-колледже и посещал занятия в Колумбийском университете. Прежде чем заняться актёрской карьерой, он несколько лет проработал учителем математики в Бронксе. С 1915 года выступал в театре как профессиональный актёр. В 1918 году состоялся его дебют на Бродвее.

Сэм Джаффе впервые снялся в кино в 1934 году, сыграв императора Петра III в псевдоисторическом фильме «Распутная императрица» с Марлен Дитрих в главной роли. Также снялся в двух фильмах Джона Хьюстона: «Асфальтовые джунгли» (1950) и «Варвар и гейша» (1958). За фильм «Асфальтовые джунгли» в1950 году он получил награду за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале. Его лучшим другом был Эдвард Г. Робинсон.

В 50-х годах Джаффе был внесён в Чёрный список Голливуда из-за подозрений руководителей голливудских киностудий в его симпатиях к коммунистам, но несмотря на это он снялся в фильме Роберта Уайза «День, когда остановилась Земля», а позже и в получившем 11 «Оскаров» пеплуме Уильяма Уайлера «Бен-Гур» (1959).

Джаффе с 1961 по 1965 год снимался в роли доктора Дэвида Зорбы в медицинском сериале «Бен Кэйси», получив за него номинацию на премию «Эмми». В образе Золтана Зорбы он появился в одной из серий «Бэтмена». В 1975 году он сыграл ушедшего на пенсию врача, убитого женой в исполнении Джанет Ли, в эпизоде Забытая леди сериала «Коломбо». На театральной сцене Джаффе выступал до 1979 года.

Личная жизнь и смерть 
Джаффе в 1926 году женился на оперной певице и звезде музыкальных комедий Лилиан Taйз, с которой прожил вплоть до 1941, когда она умерла от рака. В 1956 году женился на актрисе Бетти Акерман (ему было 65 лет, ей 32 года), с которой он позже снимался в «Бене Кэйси». Детей ни от первого, ни от второго брака у него не было.

Сэм Джаффе умер от рака в Беверли-Хиллз, Калифорния. Похоронен в Лос-Анджелесе на мемориальном кладбище Иден. На могиле его жены в Уиллистоне, Южная Каролина, ему устроен кенотаф.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры фильмов нуар
Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
«Чёрный список» Голливуда
Умершие от рака
Похороненные в Лос-Анджелесе
Выпускники Средней школы Таунсенд Харрис
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Колумбийского университета